

Toponymie

 Pasternik est un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Pasternik est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Pasternik est un village de la voïvodie de Mazovie

Homonymie de localités